Урумчи:

 Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
 Урумчи — уезд городского округа Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.